Niemcy:
 Mainberg – góra w Smreczanach
 Mainberg – góra w Steigerwaldzie

Zobacz też:
 Meinberg